

Geografia 
 Australia
 Newtown – sobborgo di Sydney
 Regno Unito
 Newtown – città della contea di Powys (Galles)
 Newtown – ex area residenziale di Cardiff (Galles)
 Newtown – località dell'Isola di Wight
 Newtown – distretto dell'Isola di Man
 Newtown – parrocchia civile dell'Hampshire
 Stati Uniti d'America
 Newtown – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Newtown – città della Contea di Fountain, Indiana
 Newtown – antico nome di Newton, città della Contea di Middlesex, Massachusetts
 Newtown – città della Contea di Sullivan, Missouri
 Newtown – villaggio della Contea di Hamilton, Ohio
 Newtown – borough della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Newtown – census-designated place della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Newtown – township della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Newtown – township della Contea di Delaware, Pennsylvania
 Sudafrica
 Newtown – sobborgo di Johannesburg

Sport 
 Newtown Association Football Club – società calcistica gallese